L89  peut faire référence à :

 HMS Guillemot (L89), un sloop côtier de la Royal Navy ;
 HMS Penylan (L89), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 Ulcère de décubitus, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres